Polyandrocarpa är ett släkte av sjöpungar. Polyandrocarpa ingår i familjen Styelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Polyandrocarpa